Лагуновы — название населённых пунктов в России:

 Лагуновы — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Лагуновы — деревня в Котельничском районе Кировской области.